SEL steht für:
 Alcatel SEL AG, ehemaliger Elektronikhersteller, deutsche Tochter von Alcatel
 Fahrzeugtypenbezeichnung der Mercedes-Benz S-Klasse
 SEL AG, Vorgänger des Energieversorgers Alperia in Südtirol
 Select, EBCDIC-Steuerzeichen
 Single Event Latch-up
 Sinistra Ecologia Libertà, italienisches Parteienbündnis
 Sony E-mount Lens, Bezeichnung für eine Wechselobjektivreihe für die Kameramodelle der Sony-Nex-Serie
 Stahl-Eisen-Liste des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute
 Standard Elektrik Lorenz AG, ehemaliger deutscher Elektronikhersteller, Tochter der amerikanischen ITT
 Sound Exposure Level (Pegelmaß für eine Lärmdosis)
 Süddeutsche Erdgasleitung
 Flughafen Seoul (IATA-Code), Südkorea

SEL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge (für Selb)

Sel steht für:
 Sel, norwegische Kommune
 Sel (Island), Museumshof auf Island

Sel ist der Familienname folgender Personen:
 Doğan Sel (1936–2015), türkischer Fußballspieler
 Milan Šel (* 1940er oder 1950er Jahre), tschechoslowakischer Radsportler
 Niyazi Sel (1908–1980), türkischer Fußballspieler

sel steht für:
 Selkupische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der samojedischen Sprachen

sel. steht für:
 selig

Siehe auch:
 Seel
 Sehl (Begriffsklärung)

Abkürzung